Mistrovství světa v alpském lyžování 2009 bylo v pořadí 40. událostí. Konalo se ve francouzském Val-d'Isère od 3. února do 15. února 2009. FIS rozhodla o konání mistrovství ve Val d'Isere v roce 2004 – protikandidáty byly americký Vail/Beaver Creek a rakouský Schladming. Jedná se o první mistrovství světa v tomto místě, ovšem již se zde konaly Zimní olympijské hry 1992.

Medailisté

Muži

Ženy

Týmy

Sjezd

Super G

Super kombinace

Obří slalom

Slalom

Přehled medailí

Externí odkazy 
 
 Oficiální web

2009
Alpské lyžování v roce 2009
Lyžování ve Francii